Kalte Hainbuche steht für:

 Kalte Hainbuche (Berg) (), Berg bei Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Kalte Hainbuche (Gericht), Gerichtsstätte auf dem Berg